Кубок Словаччини з футболу 2017–2018 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул вдруге поспіль Слован.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 2018

|}

1/2 фіналу

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/18 квітня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на futbalnet 
 Кубок Словаччини на soccerway

2017—2018
Словаччина
Словаччина
2018 у словацькому спорті
2017 у словацькому спорті